Флаг городского поселения Арда́тов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 сентября 2011 года решением Совета депутатов городского поселения Ардатов № 130 и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7287.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос: белой и зелёной, с изображением посередине двух жёлтых копён сена из герба городского поселения Ардатов».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Ардатов разработан на основе герба городского поселения Ардатов и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Город Ардатов был образован как деревня на реке Алатырь в XVII веке. В конце XVIII века Ардатов получил статус уездного города. На протяжении всей истории города местные жители в основном занимались земледелием и небольшими промыслами.

В основу флага городского поселения Ардатов положен исторический герб города Ардатова на Алатыре (прежнее название Ардатова), Высочайше утверждённого императрицей Екатериной II  вместе с гербами других городов Симбирского наместничества: в верхней части щита герб Симбирский, в нижней части щита «Две копны сена, в серебряном поле, в знак великого изобилия сеном». Таким образом, в гербе была отражена специфика сельского хозяйства — заготовка сена на продажу.

Использование исторического герба в качестве основы флага современного муниципального образования символизирует историческую преемственность многих поколений жителей города, бережное отношение к традициям и культурному наследию.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта, солнечного тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания